Дискографія U2, ірландського рок-гурту включає 14 студійних альбомів, 1 концертний альбом, 3 збірки, 8 міні-альбомів, 15 відеоальбомів і 58 синглів. 

В березні 1980 року гурт підписав контракт з лейблом Island Records. В жовтні того ж року U2 видали дебютний альбом Boy. Альбом містив перший хіт гурту «I Will Follow». Другий альбом, October, був випущений в жовтні 1981 року. Він є найменш популярним із студійних альбомів гурту.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Сингли

1980-ті

1990-ті

2000-ті

Відеоальбоми

Примітки 

U
U2